FSO steht als Abkürzung für:

 Fabryka Samochodów Osobowych, polnischer Automobilhersteller
 Familia Spiritualis Opus, römisch-katholische Bewegung, siehe Geistliche Familie „Das Werk“
 Federalnaja Sluschba Ochrany, staatlicher russischer Sicherheitsdienst zum Schutz des Präsidenten und der Regierung
 Federazija Sportiwnowo Orijentirowanija Rossii, der russische Orientierungslaufverband
 Feldbergschule, Berufsschule in Oberursel (Taunus)
 Floating Storage and Offloading Vessel, als Lager- und Umschlagstation genutztes Tankschiff, siehe Floating Production Storage and Offloading Unit
 Free-Space Optics, eine optische Kommunikationstechnologie, siehe Optischer Richtfunk

Abkürzung